Termenul „Rathenow” se poate referi la:

Rathenow, oraș în Brandenburg
Hanns-Fred Rathenow (* 1943), pedagog german
Lutz Rathenow (* 1952), poet german